Грассер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грассер, Антон (1891—1976) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Грассер, Тибор (род. 1970) — австрийский учёный в области теоретической микроэлектроники, профессор Венского технического университета. 
 Грассер, Элизабет (1904—2002) — австрийская фехтовальщица-рапиристка, призёрка чемпионатов мира.